Марко Джузеппе Компаньони (; 3 марта 1754, Луго, Романья — 29 декабря 1833, Милан) — итальянский конституционалист, литератор и журналист, считается «отцом Триколора», итальянского национального флага.

Биография 

Сын Джованни Компаньони и Доменики Этторри, родился в одной из лучших знатных семей. Начал учиться ребёнком, добился особых успехов в философии и теологии, окончил обучение с отличием в 1776 г. Оставил семью, чтобы принять обеты.

В 1782 г. болонская библиографическая газета «Memorie Enciclopediche» опубликовала рецензию на небольшую поэму Компаньони La Fiera di Sinigaglia o sia saggio sul commercio («Ярмарка в Синигалье или будь мудрым в коммерции»), автор которого был указан под псевдонимом Ligofilo. Компаньони связался с редактором издания, адвокатом Джованни Ристори, и спустя немного времени началось его сотрудничество в газете в качестве внештатного автора. Ристори ценил энциклопедическую культуру уроженца Луго; ему сразу понравились отзывы Компаньони, написанные иронично, и в то же время остро.

К 1784 г. Компаньони стал постоянным сотрудником газеты, представляя среди рецензентов «метафизический» лагерь. В мае 1785 г. он принял предложение Ристори временно взять на себя руководство изданием. Учитывая, однако, что эта должность не оплачивалась, Компаньони нашел работу, соответствующую его «социальному статусу»: начал служить в качестве секретаря семьи Бентивольо д’Арагона. При этом продолжал работать в газете, которая в том же году изменила название на «Giornale Enciclopedico». В 1786 г. Ристори вернулся на своё прежнее место, и период временного «правления» Компаньони завершился.

В 1787 г. Ристори, устав от притеснений папской цензуры, закрыл газету и переехал в Венецианскую Республику. Компаньони также отправился в «Светлейшую столицу» вслед за семьей Бентивольо д’Арагона, при которой по-прежнему исполнял обязанности секретаря. Сотрудничал в венецианских изданиях «Il Giornalista veneto» и «Notizie del mondo» (1789—1794 гг.), выходивших под редакцией Антонио Грациози. Компаньони стал директором второй из названных газет. В качестве репетитора преподавал в своей сутане по окончании школьного дня в Колледже виллы Бентивольо, известной под именем «Viola», то есть «Виола» или «Фиалка». Там он сошелся с Джованни Баттиста Де Роландисом и Луиджи Дзамбони.

В 1794 г. Компаньони торжественно отрекся от священнических обетов в знак протеста против страшных пыток, которым подвергались узники Трибунала инквизиции. В январе 1796 г. основал в Венеции собственную газету «Mercurio d’Italia». Десятилетие, проведенное в городе на берегах лагуны сыграло решающую роль для интеллектуального роста: Компаньони знал многих выдающихся людей, таких как В. Дандоло, А. Ф. Стелла и граф Пеполи; в частности отношения с Дандоло переросли в настоящую дружбу, которая длилась всю жизнь до смерти венецианского мыслителя в 20-е годы XIX века. В октябре 1796 г., на волне потрясений, захлестнувших Апеннинский полуостров после вторжения революционной французской армии, Компаньони уехал из Венеции в Феррару.

Обратившись к идеям Просвещения, стал генеральным секретарем Циспаданской Республики. Избран депутатом Конгресса, заседавшего в Реджо-Эмилия, где стал автором многочисленных законопроектов, в том числе касающихся налогов и образования. 7 января 1797 г. первым предложил учредить штандарт или «флаг Циспаданы трех цветов: зелёного, белого и красного, используемых также в циспаданской кокарде, которую надлежит носить всем». 25 января 1797 г. выступил с важнейшей речью о необходимости отделения гражданской власти от духовной. В том же году администрация Циспаданской Республики вверила Компаньони первую в Европе кафедру конституционного права, учрежденную в Феррарском университете.

Вследствие слияния Циспаданской и Транспаданской республик и образования на их месте объединенной Цизальпинской республики переехал в Милан, где занимал различные должности — сначала депутата, затем члена кассационного суда, вплоть до возвращения австрийцев в августе 1799 г.

В ломбардийской столице Компаньони в мае 1798 г. основал новую газету, «Monitore Cisalpino». Ориентированная в бонапартистском духе, газета защищала в Италии идеи французской Директории. Сам Компаньони стал одним из функционеров цизальпинской администрации.

После вторжения русско-австрийских войск под командованием А. В. Суворова бежал в Париж и вернулся в Милан в 1800 г. после победы французов в битве при Маренго. Стал профессиональным бюрократом Цизальпинской республики, которая позднее была преобразована в Итальянскую Республику, а затем — в королевство Италию. Занимал, в числе прочих, должность секретаря Государственного Совета. По инициативе Наполеона был награждён орденом Железной короны, высшей гражданской наградой.

В 1814 г., после падения Наполеона, Компаньони пришлось оставить государственную карьеру в королевстве Италия. Он посвятил себя литературному и издательскому делу, благодаря чему мог возместить отсутствие пенсии (администрация Габсбургов отказалась признать за ним право на пенсию, которую он ждал в награду за свою политическую деятельность в предыдущее пятнадцатилетие). Сотрудничал в основном с печатниками Антонио Фортунато Стелла и Джанбаттиста Сонцоньо. Несмотря на некоторые трения с новой властью, сотрудничал также в таком проавстрийском журнале, как «Biblioteca Italiana», хотя никогда не отрекался от своих политических убеждений.

Провел всю оставшуюся жизнь в Милане, ставшем его второй родиной.

Основные труды 

 La Fiera di Sinigaglia o sia saggio sul commercio (1782)
 Gli Arcani svelati, o sia il Cagliostrismo smascherato (1791)
 Lettere piacevoli se piaceranno (raccolta dell’epistolario tra Compagnoni e il marchese Francesco Albergati Capacelli, Venezia 1792).
 Chimica per le donne (1796).
 Epicarmo ossia lo Spartano. Dialogo di Platone ultimamente scoperto (1797)
 Elementi di diritto costituzionale democratico, ossia Principj di giuspubblico universale (1798).
 Le veglie del Tasso (Parigi, 1800).
 Storia Dei Tre Imperi: Russo, Austriaco, Ottomano;
 Storia dell’America, в 28 томах.
 Anti-Mitologia (sermone in versi sciolti), Milano 1825.
 Teorica Dei Verbi Italiani.
 Memorie autobiografiche, volume di ricordi (1825)
 Vita letteraria del cav. Giuseppe Compagnoni scritta da lui medesimo (1834)
 Opere di Procopio di Cesarea, Storia segreta e gli Edifizii, Milano, 1828.

 Примечания 

 Литература 
 
 
 
 Giornali del Settecento fra Granducato e Legazioni : atti del convegno di studi, Firenze, 17-19 maggio 2006, a cura di Silvia Capecchi, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2008
 Roberto Ellero Giuseppe Compagnoni e gli ultimi anni della Repubblica di Venezia, Roma, Jouvence, 1991
 Marcello Savini'' Un abate «libertino». Le «Memorie autobiografiche» e altri scritti di Giuseppe Compagnoni. 1988, Banca di Romagna, Lugo.

Ссылки 
 «Compagnoni, Giuseppe» di Giuseppe Gullino//Dizionario Biografico degli Italiani — Volume 27 (1982)
 L’Abate Giuseppe Compagnoni
 Cronologia degli avvenimenti che furono alle origini del tricolore della bandiera nazionale italiana 
 Alcuni testi rari sull’origine della Bandiera Nazionale Italiana

 Prefazione de Le Veglie di Tasso